Água Funda (bairro) — bairro da Zona Sul de São Paulo
 Rio Água Funda — rio africano de São Tomé e Príncipe

Desambiguações de topônimos